Montebello oder Monte Bello heißen folgende geographische Objekte:

Gebirgslage:
 Montebello  im Val Bernina, Aussichtspunkt nahe der Montebello-Kurve der Berninabahn  

Gemeinden, Orte:
 Monte Bello (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Montebello della Battaglia, italienische Gemeinde in der Lombardei
 Montebello Ionico, italienische Gemeinde in Kalabrien
 Montebello Vicentino, italienische Gemeinde in Venetien
 Montebello (Québec), Ort in Québec, Kanada
 Montebello (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Montebello (Südafrika), Ort in Südafrika
 Montebello (Illinois), Vereinigte Staaten
 Montebello (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Montebello (New York), Stadt in New York, Vereinigte Staaten
 Montebello (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Montebello (Virginia), Vereinigte Staaten
Bauten:
 Castello di Montebello (Bellinzona), Burg im Schweizer Kanton Tessin
 Castello di Montebello (Poggio Torriana), Burg in der italienischen Emilia-Romagna
 Montebello (Oslo), Herrenhaus und Kulturdenkmal in der Stadt Oslo, Norwegen 
 Fort Montebello, Festungswerk bei Mainz-Kastel
Sowie:
 Montebello-Inseln, Inselgruppe im Indischen Ozean

Montebello ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave Oliver Lannes de Montebello (1804–1875), französischer General
 Napoléon Lannes de Montebello (1801–1874), französischer Staatsmann und Diplomat
 Philippe de Montebello (* 1936), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor

Montebello steht außerdem für:
 Montebello (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Glattbauchspinnen (Gnaphosidae)